HVA est un sigle qui peut désigner :
 Hauptverwaltung Aufklärung (en français, Administration centrale de la reconnaissance) le service de renseignement extérieur de la RDA, appartenait au Ministère de la sécurité d’État (Stasi).

HvA est un sigle qui peut désigner :
 Hogeschool van Amsterdam (en français, Université des sciences appliquées d'Amsterdam), un établissement d'enseignement supérieur néerlandais.